Бори́с Тимофе́евич Удо́дов (27 июня 1924, с. Новая Усмань, Воронежская губерния — 29 октября 2009, Воронеж) — советский и российский , доктор филологических наук (1974), профессор (1977), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2000).

Биография 
Родился 27 июня 1924 года в с. Новая Усмань (ныне — Воронежской области). В сентябре 1941 года поступил на филологическое отделение (студент первого набора) историко-филологического факультета Воронежского университета и вскоре ушёл добровольцем на фронт.

С 1942 по 1945 гг. участвовал в Великой Отечественной войне. Демобилизован в 1946 году.

В 1950 году с отличием окончил историко-филологический факультет Воронежского университета, затем — аспирантуру при кафедре русской литературы. В 1975—1991 и 2002—2008 годы заведовал кафедрой русской литературы филологического факультета Воронежского университета. Одновременно в 1960—1962 и 1973—1976 годы — декан филологического факультета.

В 1990—1991 годы входил в Оргкомитет по формированию Российской Академии наук. В 2003—2008 годы руководил научно-практической лабораторией «Проблемы литературно-художественной антропологии», созданной по его инициативе при кафедре русской литературы ВГУ.

Ушёл из жизни 29 октября 2009 года.

Научная деятельность 
В 1959 году в Саратовском государственном университете защитил кандидатскую диссертацию («Вопросы теории советского художественного очерка»); в 1974 в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский дом) — докторскую («М. Ю. Лермонтов: Художественная индивидуальность и творческие процессы»).

Основные направления научной деятельности:
 историко-литературные и теоретико-методологические проблемы русской литературы XIX века.

Исследовал русскую литературу как особую художественную антропологию. Его труды посвящены творчеству Рылеева, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Кольцова, Никитина, Достоевского и других русских классиков. Один из создателей «Лермонтовской энциклопедии».

Академик АН Региональной печати России (1997). Автор более 200 научных работ, в том числе 11 монографий, 2 учебников.

Избранные труды

Награды 
 орден Красной Звезды (30.5.1945)
 орден Отечественной войны I степени (6.4.1985)
 тринадцать медалей, в том числе «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», Медаль Жукова, «В память 1500-летия Киева» (за участие в его освобождении во время Великой Отечественной войны), «Ветеран труда».
 почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (2000) — за заслуги в научной деятельности
 нагрудный знак «За заслуги перед Воронежским государственным университетом»

Примечания

Литература 
 Удодов Борис Тимофеевич // Фронтовики. — Воронеж, 1975. — С. 170.
  — Стб. 742.
 Удодов Борис Тимофеевич // Загоровский В. П. История Воронежского края от А до Я. — Воронеж: Центр.-Чернозём. кн. изд-во, 1982. — С. 304.
 Слинько А. А. К 70-летию профессора Б. Т. Удодова // Вестн. Воронежск. гос. университета. Серия I. Гум. науки, № 1, 1994.
 Слинько А. А. К 75-летию профессора Б. Т. Удодова // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер. 1. Гуманит. науки. — Воронеж, 2000. — № 1. — С. 220—222.
 Борис Тимофеевич Удодов : Биобиблиографическое пособие / Воронеж. гос. ун-т. Науч. б-ка; Сост. Е. П. Гришина; Науч. ред. В. М. Акаткин; Отв. ред. С. В. Янц. — Воронеж, 2004. — 100 с.
 Алейников О. Ю. За живой водой знаний (О Борисе Тимофеевиче Удодове) // Известия Научно-координационного центра по профилю «Филология». Вып. VIII. — Воронеж: ВГПУ-ВОИПКРО, 2010. — С. С. 33-42.

Ссылки 
 
  
 Щеблыкин И. П. Удодов Борис Тимофеевич
 Статья на сайте «Имена Воронежа»
 Военные воспоминания Б. Т. Удодова

Литературоведы XXI века
Пушкинисты
Лермонтоведы
Выпускники Воронежского государственного университета
Преподаватели Воронежского государственного университета
Авторы энциклопедий и словарей
Члены КПСС
Артиллеристы Великой Отечественной войны